Bad Company kan syfta på:

 Bad Company  – ett brittiskt rockband bildat 1973

Filmer
 Bad Company (film, 1931) – en amerikansk film från 1931 i regi av Tay Garnett, originaltitel Bad Company
 Bad Company – originaltitel på en amerikansk film från 1972 i regi av Robert Benton, se Det ruttna gänget
 Bad Company (film, 1995) – en amerikansk film från 1995 i regi av Damian Harris, originaltitel Bad Company
 Bad Company (film, 2002) – en amerikansk-tjeckisk långfilm från 2002 i regi av Joel Schumacher, originaltitel Bad Company